Мария Екатерина Фарнезе (; 3 сентября 1637, Пьяченца, Пармское герцогство — 27 апреля 1684, Парма, Пармское герцогство) — принцесса из дома Фарнезе, дочь Одоардо I, герцога Пармы и Пьяченцы; монахиня-босая кармелитка под именем Терезы Маргариты Воплощения ().

Биография 

Катерина Фарнезе родилась в Пьяченце 3 сентября 1637 года. Она была дочерью Одоардо, герцога Пармы и Пьяченцы и Маргариты Медичи. Монсеньор Алессандро Скаппи, епископ Пьяченцы крестил её на следующий день после рождения в капелле герцогского дворва. С раннего детства в ней, наряду с хорошоразвитыми интеллектуальными способностями, проявился сильный и независимый характер. В отрочестве, ощутив призвание к посвящённой Богу жизни, принцесса отказалась от предметов роскоши, верховой езды и чтения романов.

В 1646 году умер отец Екатерины, и новым герцогом Пармы и Пьяченцы стал её несовершеннолетний брат Раннучо. С целью замужества портрет Катерины был разослан по дворам европейских монархий. Рассматривая портреты всех незамужних принцесс, французский король Людовик XIV счёл её самой красивой. К принцессе сватались английский король Карл II и эрцгерцог Максимилиан, брата императора Леопольда I. Она же, окончательно решив стать монахиней, под разными предлогами отклонила все предложения, чем привела в замешательство, как женихов, так и членов своей семьи.

В 1660 году, после пребывания в аббатстве святого Александра в Парме, который принадлежал монахиням-бенедиктинкам, принцесса, вместе с  матерью, посетила на смертном одре мать Джироламу Святой Марии, настоятельницу монастыря святых Антония и Терезы. Монастырь этот нахадился в Парме и принадлежал монахиням-босым кармелиткам. Умиравшая настоятельница пригласила Катерину вступить в их орден.

После исповеди у духовника, принцесса рассказала матери о своём намерении стать монахиней-босой кармелиткой, но вдовствующая герцогиня, помня жизнелюбивый нрав дочери, не поверила в подлинность её призвания. Тем не менее, было объявлено о поступлении принцессы в монастырь 16 мая 1661 года.

Подданные восприняли это известие саркастически. Маргарита Медичи уговорила дочь перенести дату и попросила Катерину сопровождать её во Флоренцию, чтобы присутствовать на свадьбе двоюродного брата, наследного принца Козимо Медичи и принцессы Маргариты Луизы Орлеанской. Вдовствующая герцогиня надеялась, что её родной брат, дядя Екатерины, великий герцог тосканский Фердинандо II убедит племянницу отказаться от принятого решения. Но этого не произошло.

Датой вступления Катерины в монастырь босых кармелиток была объявлена 19 марта 1662 года, но из-за сильного ливня торжественную церемонию пришлось перенести на 22 марта. В этот день принцесса принесла временные монашеские обеты и взяла себе новое имя Терезы Маргариты Святого Иосифа. Волосы на голове девушки были обрезаны и отправлены принцессе Маргарите Виоланте Савойской. Завершив новициат, в день Пасхи 25 марта 1663 года она принесла вечные монашеские обеты перед настоятельницей, матерью Гертрудой Святых Даров, и поменяла имя на Терезу Маргариту Воплощения. Мантию на неё возложил генеральный приор ордена босых кармелитов, отец Доминик Святой Троицы.

Вопреки прогнозам двора и мнению общественности, принцесса не только выдержала суровый уклад жизни босых кармелиток, но была образцовой монахиней, легко преодолевавший трудности, благодаря врожденному чувству юмора.

Сильные холода 1684 года привели к возникновению эпидемии в монастыре босых кармелиток в Парме. Большая часть монахинь, включая настоятельницу, заболела и скончалась. Ухаживая за больными, Тереза Маргарита Воплощения, заразилась и умерла 27 апреля того же года.

Источники 
 Carmelo di Parma, Caterina Farnese, principessa e carmelitana, Edizioni OCD, Roma 1993. ISBN 88-7229-016-3.
 Dario Busolini, FARNESE, Caterina (in religione Teresa Margherita dell'Incarnazione)», Dizionario Biografico degli Italiani, Vol. 45, Istituto dell'Enciclopedia italiana Treccani
 Il sito web su Caterina Farnese

Фарнезе
Кармелитки